Giovanni IV di Grado – patriarca di Grado dal 766 all'802
 Giovanni V di Grado – patriarca di Grado dall'820 all'825